Женская национальная сборная Австралии по кёрлингу — представляет Австралию на международных соревнованиях по кёрлингу. Управляющей организацией выступает Австралийская Федерация Кёрлинга ().

Результаты выступлений

Панконтинентальные чемпионаты

Тихоокеанско-Азиатские чемпионаты

Универсиады

Примечания

Ссылки 
 Австралия -- Раздел результатов и статистики на сайте WCF
 Официальный сайт Австралийской Федерации Кёрлинга

См. также 
 Мужская сборная Австралии по кёрлингу
 Смешанная сборная Австралии по кёрлингу
 Смешанная парная сборная Австралии по кёрлингу

Австралия
Кёрлинг в Австралии
Кёрлинг
Женский кёрлинг